Müller-Blattau ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Müller-Blattau (1895–1976), deutscher Musikwissenschaftler und nationalsozialistischer Kulturfunktionär
 Wendelin Müller-Blattau (1922–2004), deutscher Chorleiter, Musikwissenschaftler und Hochschullehrer